Braziliaanse beker (mannenvolleybal)
Braziliaanse beker (vrouwenvolleybal)
Copa do Brasil, het voetbalbekertoernooi